Марчиньский — фамилия; имеет женскую форму Марчиньская.
 Марчиньский, Альберт (1876—1930) — английский иллюзионист польского происхождения, который выдавал себя за «провидца с Востока».
 Марчиньский, Ромуальд (1921—2000) — польский математик и информатик, пионер компьютерной техники.